Појам Ег може да се односи на:
 Ег (притока Роне), је река у Француској
 Ег (Аустрија)